Kvarken steht für:

 Kvarken (schwed. Norra kvarken, nördliches Kvarken), eine Meerenge des Bottnischen Meerbusens der Ostsee zwischen Schweden und Finnland
 Südliches Kvarken (schwed. Södra kvarken) heißt auf Schwedisch der nördliche, schmalste Teil der Ålandsee zwischen den Ålandinseln und dem schwedischen Festland
 Schärenküste - Kvarken-Archipel, länderübergreifende UNESCO-Weltnaturerbestätte, umfasst die schwedische Höga-Kusten-Region und den finnischen Kvarken-Archipel